

Persone 
 Abdülhamit Yıldız – calciatore turco con cittadinanza olandese
 Fuat Yıldız – ex lottatore tedesco
 Mehmet Yıldız – ex calciatore turco
 Muhammed Yıldız – taekwondoka turco
 Sinem Yıldız – pallavolista turca

Altro 
 Palazzo di Yıldız – complesso palaziale ottomano a Istanbul, in Turchia
 Parco di Yıldız – storico parco urbano nel quartiere di Beşiktaş di Istanbul, in Turchia